Nanhai bezeichnet:

 Nanhai (南海区), Stadtbezirk der Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanhai (Songzi) (南海镇), Großgemeinde der Stadt Songzi in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhai (Pingtan) (南海乡), Gemeinde des Kreises Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanhai (Dianbai) (南海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dianbai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanhai (Yicheng) (南海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan
 Nanhai (Tianya) (南海社区), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Tianya in der chinesischen Provinz Hainan